В Соединённых Штатах Америки насчитывается четыре округа с названием Ван-Бьюрен (), все округа получили свои названия в честь восьмого президента США Мартина Ван Бюрена: Ван-Бьюрен — штат Арканзас.
 Ван-Бьюрен — штат Айова.
 Ван-Бьюрен — штат Мичиган.
 Ван-Бьюрен — штат Теннесси.

См. также 
 Касс — округ штата Миссури, ранее назывался Ван-Бьюрен.